Hip Hop Symphonique est une série de concerts qui se sont produits en France à partir de 2016. Leur principe est de faire jouer un orchestre symphonique sur des chansons de rap français. Ils sont produits par Mouv’ et l'Adami et composés par Issam Krimi et Camille Pépin.

Éditions

Notes et références 

Genre de hip-hop